Чемпионат Дании по шахматам 1941 проходил в Копенгагене.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1941

Чемпионаты Дании по шахматам
1941 год в шахматах